Jundiá ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Jundiá (Alagoas), Bundesstaat Alagoas
 Jundiá (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte